Ваља Мориј има више значења:

 Ваља Мориј (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ваља Мориј (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Ваља Мориј (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији